Лэшер 

 Лэшер — персонаж Marvel Comics.
 Лэшер — роман Энн Райс, из цикла «Мэйфейрские ведьмы».
 Фред Лэшер (род. 1941) — американский баскетболист.